El SS Antonia Graza es un transatlántico ficticio creado para la película Ghost Ship

Era un barco de bandera italiana que se reportó perdido el 21 de mayo de 1962, desde entonces miles de capitanes lo han buscado al esperar que no se hubiera hundido. Un remolcador llegó hasta él, solo que en vez de estar en el Atlántico estaba en el Estrecho de Bering, y toda la tripulación y los pasajeros habían desaparecido (o eso era lo que se creía), y guardaba secretos muy profundos , como que en su bodega se encuentran decenas de lingotes de oro o que está poseído por un demonio que se dedica a buscar almas para el diablo en este caso toda la tripulación y los pasajeros que viajaban ese 21 de mayo de 1962 estaban atrapados en el barco o por lo menos sus almas. Termina hundiéndose en el Ártico.

Está inspirado en el TN Andrea Doria, un barco italiano que se hundió frente a las costas de Nantucket. Incluso tiene el mismo perfil y los mismos planos.las diferencias entre estos son muy pocas.

Para su investigación , se tuvo que reconstruir el barco original.